Der Dreiband-Weltcup 2007/7 war das siebte UMB/ACBC-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 10. bis zum 15. Dezember 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Suwon statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup Turnier in Suwon.

Geschichte 
Seit 1999 gab es wieder einmal ein Dreiband Weltcup-Turnier in Südkorea. In einem von Überraschungen geprägten Turnier siegte Daniel Sánchez gegen den in Europa unbekannten Vietnamesen Tran Chi Thanh mit 3:0 Sätzen. Der Sieg von Sánchez war im Achtelfinale stark gefährdet. Gegen den japanischen Überraschungsweltmeister Ryūji Umeda konnte er sich erst im fünften Satz durchsetzen. Diesen gewann er im knappsten aller Ergebnisse mit 15:14 in sechs Aufnahmen. Der Vietnamese Tran brauchte bis zum Finale dreimal fünf Sätze für seinen Sieg. Platz drei belegte der der bei der Weltmeisterschaft in Cuenca/Ecuador auf Platz drei platzierte Peruaner Ramón Rodriguez zusammen mit Frédéric Caudron. Wie stark auf dem Weg nach oben die Koreaner sind musste der Gesamt-Weltcupsieger des Jahres und Weltranglistenerste Torbjörn Blomdahl erfahren. Gegen Lee Choong-bok gab es eine 1:3-Niederlage.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Suwon wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 8 Gruppensieger für die Finalrunde. Da Luis Aveiga seine Wildcard nicht nutzte kam der beste Gruppenzweite Dang Dinh Tien ins Hauptfeld. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika, Asien und Europa sowie der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Frédéric Caudron
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Martin Horn
  Nikos Polychronopoulos
  Eddy Merckx
  Marco Zanetti
  Ryūji Umeda
  Filipos Kasidokostas

Wildcardspieler:

1 × UMB:  Dương Anh Vũ
2 × CEB:  Gerhard Kostistansky,  Ricardo Garcia Alarcon
1 × ACBC:  Takao Miyashita
2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Luis Aveiga
2 × organisierender Verband:  Hwang Durk-hee,  Choi Jae-dong

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Gesamtsieger Weltcup 2007

Einzelnachweise 

2007 7
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Suwon